Il toponimo Santa Magdalena, versione spagnola di Santa Maddalena, può riferirsi a diverse località:

Santa Magdalena, municipalità delle Filippine nella Provincia di Sorsogon
Santa Magdalena de Pulpis, comune della Spagna nella comunità autonoma Valenciana